Палаццо Дукале (, то есть «герцогский дворец») — бывшая резиденция властителей Урбино, яркий пример дворцового комплекса эпохи Возрождения и памятник Всемирного наследия.

История 
В Средние века на скале в Урбино находился небольшой замок. В середине XV века Федериго да Монтефельтро призвал флорентийских зодчих, чтобы возвести вокруг него дворцовые постройки в последнем вкусе. Наибольший вклад в проектирование и строительство внёс далматинец Лучано Лаурана, вдохновлявшийся творчеством Брунеллески.

После смерти герцога в 1482 г. строительные работы были приостановлены, но даже в незаконченном виде дворец приобрёл славу идеальной резиденции для просвещённого монарха. В этом контексте он упоминается Бальдассаре Кастильоне в знаменитом трактате «О придворном».

Современность 
В настоящее время во дворце, долгое время служившем мэрией Урбино, расположено собрание Национальной галереи Марке (в основном итальянская живопись эпохи Возрождения). При этом некоторые залы палаццо даже более значительны с художественной точки зрения, чем представленные в нём картины. К числу таковых относится кабинет герцога, на стенах которого с использованием приёмов инкрустации и иллюзионизма изображены полки с книгами, астрономическими и музыкальными инструментами, а также символами свободных искусств. Дворцовые капеллы в палаццо парные, одна христианская, а другая — языческая, посвящённая Музам.

Ссылки 
 

Дворцы Италии
Всемирное наследие в Италии
Здания и сооружения Урбино
Резиденции правителей
Архитектура Ренессанса
Замки, построенные в XV веке
Здания и сооружения, построенные в XV веке в Италии